L'équipe du Brésil de football dispute la phase finale de la Coupe du monde 1994 organisée aux États-Unis et pour laquelle elle s'est qualifiée sur le terrain. Le , le Brésil remporte son quatrième titre mondial en gagnant la séance de tirs au but en finale contre l'équipe d'Italie. Le duo Romário-Bebeto effectue notamment un tournoi remarquable.

Maillot 
Lors de cette Coupe du monde, le maillot de l'équipe du Brésil est fourni par l'équipementier britannique Umbro.

Effectif 

La liste des vingt-deux joueurs sélectionnés par Carlos Alberto Gomes Parreira.

Matchs

Premier tour

Première journée 
Brésil - Russie 2-0 

(Romario 26'; Raí  52' pen.)

Deuxième journée 
Brésil - Cameroun 3-0

(Romario 39'; Marcio Santos 66'; Bebeto 73')

Troisième journée 
Brésil - Suède 1-1

(Romario 46'; K. Andersson 23')

1/ de finale 
Brésil-USA 1-0

(Bebeto 72')

1/4 de finale

1/2 finale 
Brésil - Suède 1-0

(Romario 80')

Finale

Voir aussi

Liens externes 
  - Équipe du Brésil de 1994 sur le site de la FIFA

1994
Brésil
1994
Sport au Brésil en 1994